Il singolare del torneo di tennis Cerveza Club Colombia Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mariano Zabaleta che ha battuto in finale Ramón Delgado 6-4,6-4.

Teste di serie 

 Félix Mantilla (secondo turno)
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Assente
 Thomas Muster (primo turno)

 Francisco Clavet (secondo turno)
 Mariano Puerta (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Franco Squillari (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cerveza Club Colombia Open 1998
ATP Tour 1998